Колонија дел Боске има више значења:

 Колонија дел Боске (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Колонија дел Боске (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија дел Боске (Виља де Зачила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија дел Боске (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику